Gennes ist der Name mehrerer Gemeinden in Frankreich:
 Gennes (Doubs) im Département Doubs
 Gennes (Maine-et-Loire), ehemalige Gemeinde im Département Maine-et-Loire
 Gennes-Val-de-Loire im Département Maine-et-Loire
 Gennes-Ivergny im Département Pas-de-Calais
 Gennes-sur-Glaize im Département Mayenne
 Gennes-sur-Seiche im Département Ille-et-Vilaine

Gennes ist der Familienname folgender Personen:
 Heinrich Gennes (1871–1916), deutscher Verwaltungsjurist und Kreisrat des Kreises Offenbach
 Otto Gennes (1874–1943), deutscher Genossenschaftsfunktionär
 Pierre-Gilles de Gennes (1932–2007), französischer Physiker